Contea di Daguan – contea della Cina nella provincia di Yunnan
 Distretto di Daguan – distretto della Cina nella provincia dell'Anhui
 Zhou Daguan – diplomatico cinese durante l'impero Chengzong della dinastia Yuan